La totalité peut renvoyer à :
 la totalité en tant que concept (le tout).
 Totalité, une revue.
La totalité, une phase d'une éclipse.